Глухар — вид птахів роду тетеруків (Tetrao), один із найбільших птахів Українських Карпат.
 Глухар — російський  телевізійний серіал.

Глухар — село, Свободненський район, Амурська область
 Глухар — селище, Шалинський міський округ, Свердловська область